Adak – wyspa na Oceanie Spokojnym, w archipelagu Aleutów
 Adak – miasto na wyspie Adak